Северо-Западные железные дороги — государственное железнодорожное управление в Российской империи, затем РСФСР и СССР.

История 

Образовано 1 января 1907 года при объединении казённых Петербурго-Варшавской железной дороги c Балтийской и Псково-Рижской.

В 1929 году участки бывшей Северо-Западной дороги, находившиеся после распада Российской империи в границах РСФСР объединены с Октябрьской железной дорогой. В 1940—1953 годах линии в составе Ленинградской железной дороги.

В настоящее время участки С.-Петербург-Варшавский — Скангали, Тосно — Ивангород, Псков — Печоры-Псковские относятся к Октябрьской железной дороге; Печоры — Валга, Нарва — Таллин — Палдиски — к Эстонской ж. д.; Карсава — Курцумс, Валка — Рига — к Латвийской ж. д., Турмантас — Марцинконис, Лентварис - Кибартай, Алитус - Моцкава — к Литовским ж. д., Поречье — Брузги — к Белорусской ж. д.; Кузница — Варшава-Виленская, Тракишки - Сувалки - Каменна Нова — к Польским ж. д.

Линии и станции

Балтийская линия 
 Главный ход Санкт-Петербург — Ревель — Балтийский Порт, 386 вёрст.

 Дерптская (Юрьевская) ветвь, 184 версты.

 Гапсальская ветвь, 73 версты.

 Ораниенбаумская пригородная ветвь, 24 версты (37 вёрст от Санкт-Петербурга).

 Соединительная ветвь с Николаевской ж.д. Гатчина — Тосно , 46 вёрст.

Варшавская линия 
 Главный ход Санкт-Петербург — Варшава, 1046 вёрст

 Магистральная ветвь Ландварово — Вержболово — Эйдкунен (Восточная Пруссия), 162 версты.

 Боковая ветвь Ораны — Олита (1895 г.), 36 вёрст.

 Боковая ветвь Пыталово — Сита (1902 г.), 63 версты.

 Ветвь Волосово — Мшинская, 1915 г.

Псково-Рижская линия 
 Псков — Печоры — Валк — Рига (1889 г.).

Прочие линии 
 Псков — Гдов — Нарва. Построена в 1915—1916 голах Обществом Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.
 Псков — Идрица — (Полоцк I Западн. ж. д.). Построена в 1916—1917 годах Обществом Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.
 Волосово — Мшинская
Ораниенбаумская электрическая линия (Санкт-Петербург — Стрельна), в 1920 — 1929 входила в состав Северо-западных железных дорог.

Подразделения, учреждения 
Управление располагалось по адресу: С.-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, здание Варшавского вокзала.

Мастерские и депо 
 Санкт-Петербургские (Петроградские), Двинские (1866 г.), Виленские мастерские. Паровозные депо Луга, Псков (1863 г.), Вильна, Козлова-Руда.

Врачебная часть 
 Петроградская узловая больница (1913 г.), Псковская, Двинская (1912 г.), Виленская, Лапская (1914 г.), Тапская (1914 г.) больницы, приемные покои на ст. Гатчина-Варшавская, на ст. Юрьев, в Гродно.

Училища 
 Преображенское, Псковское (1903 г.), Островское, Корсовское, Режицкое, Вышковское, Двинское, Игналинское, Ландваровское, Рудзишское, Оранское, Лапское (1868 г.), Малкинское, Козлово-Рудское, Сувалкское, Волосовское,Нарвское,Тапское (1895 г.), Валкское (1895 г.),Ревельское (1895 г.).

Источники архивные 
 РГИА, ф. 446, оп. 31, д. 20. «О переименовании Петербургско-Варшавской, Балтийской и Псково-Рижской ж. д. в Северо-Западные ж. д.» Доклад № 145. 14 июля 1906 г.
 РГИА, ф. 229, оп. 3, д. 913. «О слиянии Петербурго-Варшавской и Псково-Рижской железных дорог в одну сеть Северо-Западных дорог и сбережениях образовавшихся в 1907 г. в результате этого». 1907—1909 гг.
 РГИА, ф. 273, оп. 6, д. 1700. «По вопросу об объединении петербургских станций Балтийской и Варшавской железных дорог». 1908 г.
 РГИА, ф. 273, оп. 6, дд. 1753—1757. « Планы расположения путей и переустройства зданий на станции Петербург-Варшавский по проектам электрификации пригородного движения Северо-Западных железных дорог и развития пассажирской станции». 1912 г.
 РГИА, ф. 1158, оп. 1, д. 65. «Об отпуске средств на переустройство петербургских станций Северо-Западных ж. д. и на введение на дорогах электрической тяги». 1916 г.
 РГИА, ф. 273, оп. 15, д. 218. «Переписка со ставкой главнокомандующего и с Управлением Риго-Орловской ж. д. по вопросу о передаче железнодорожной линии Псков — Полоцк в ведение Северо-Западных ж. д.»
 РГИА, ф. 1276, оп. 11, д. 666. «Об отпуске средств на постройку продолжения Мшинской ветви Северо-Западных железных дорог до ст. Волосово».

Источники 
 Краткий очерк деятельности Северо-Западных жел. дорог в период времени с 1-го ноября 1905 г. по 1-ое ноября 1915 г. Пг.: Типо-Литография С.-З. ж. д. 1915 г.
 Памятная книжка С.-Петербургской губернии на 1914—1915 гг. СПб. 1914 г.
 Жизнь Северо-Западных железных дорог. Пг. 1917 г.
 Положение о паровозном и вагонном хозяйстве Северо-западных железных дорог. Л. 1925 г.
 Отчет по эксплоатации Северо-западных железных дорог за 1923—1924 бюджетный год. Л.: 1-я тип. Транспечати им. Воровского. 1925 г.
 Административное деление Северо-западных железных дорог на 1 октября 1925 года. Л. 1926 г.

Примечания 

Железные дороги Российской империи